World Grand Prix 2016, eller Ladbrokes World Grand Prix, var en rankingturnering i snooker som  spelades mellan 8 och 13 mars 2016 i Venue Cymru i Llandudno, Wales.

De 32 bästa på rankingen under innevarande säsong – turneringar spelade 2015/2016 – var kvalificerade för turneringen.

Judd Trump var regerande mästare men han förlorade mot Stuart Bingham i omgång 2.

Shaun Murphy vann turneringen och därmed sin sjätte rankingtitel efter att ha besegrat Stuart Bingham med 10–9 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 300 000 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 35 000 || align=right | 35 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 10 000 || align=right | 40 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 5 000 || align=right | 40 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 2 500 || align=right | 40 000
|-
| • Högsta break ||   || align=right | 5 000
|-
| Summa ||   || align=right | 300 000
|}

Pris för maximum break
Den ackumulerade prissumman för eventuella maximumbreak låg på totalt 5 000 pund.

Sponsorn hade dessutom skjutit till 5 000 pund extra i händelse av ett maximumbreak så den totala prissumman för eventuella maximumbreak låg på 10 000 pund.

Huvudturnering

Final

Referenser

Källor

snooker.org

Snookersäsongen 2015/2016